La prova del pes mitjà de lluita grecoromana fou una de les quatre de lluita grecoromana que es disputaren als Jocs Olímpics de Londres de 1908. Com la resta de proves de lluita sols hi podien participar homes. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria havien de pesar menys de 73,0 quilograms. Hi van prendre part 21 participants, en representació de 9 països.

Medallistes

Resultats

Taula classificatòria

Quadre 

Josepsson es va trencar el braç durant la disputa de la semifinal i es va veure obligat a retirar-se del combat per la medalla de bronze. Andersen va rebre aquesta medalla de bronze.

Referències 
 
  International Olympic Committee
  www.sports-reference.com - Lluita 1908 

Lluita als Jocs Olímpics d'estiu de 1908